Ordina Open 2009 er en professionel tennisturnering for mænd og kvinder, der bliver spillet udendørs på græsbaner. Årets turnering er den 20. udgave af turneringen. Den er en del af ATP World Tour 2009, hvor den er kategoriseret som en ATP World Tour 250-turnering, og en del af WTA Tour 2009, hvor den er en WTA International-turnering. Kampene bliver afviklet i Autotron Expodome i Rosmalen nær 's-Hertogenbosch, Holland i perioden 14. – 20. juni 2009, dvs. ugen inden Wimbledon 2009.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen har deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 25 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens fire spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor). Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard (WC).

Forsvarende mester er David Ferrer, som vandt 2008-finalen over Marc Gicquel.

Damesingle 

Hovedturneringen har deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 24 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens seks spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen (markeret med Q nedenfor), heraf to lucky losere (LL), som erstattede Melinda Czink og Magdalena Rybarikova, der med kort varsel meldte afbud. Endelig var tre spillere blevet tildelt et wildcard (WC).

Tamarine Tanasugarn er forsvarende mester, idet hun vandt 2008-finalen over Dinara Safina.

Kilder / eksterne henvisninger 
Ordina Open   
ATP World Tour – Ordina Open 2009 – Men's Singles Draw 

WTA Tour 2009
ATP Tour 2009